Морвіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш
 Морвіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Вогези